Cet article recense les communes d'Almería, province de la communauté autonome d'Andalousie, en Espagne.

Liste 
En 2010, la province d'Almería compte 102 communes.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des communes d'Andalousie

Almeria
Liste en rapport avec l'Andalousie